Мясниковы — дворянский род.

Потомство капитана Петра Никитича Мясникова (1771—1837), рязанского полицмейстера, спасского и михайловского городничего, который 15.03.1819 внесён во II ч. дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Описание герба 
В лазуревом щите серебряный самострел в столб. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник — три страусовых пера: среднее лазуревое, на нём серебряный лапчатый крест, крайние серебряные. Намет лазуревый с серебром. Герб рода дворян Мясниковых внесен в Часть 20 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 103.

Литература 
 
 РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 82. Л. 42

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены арбалеты
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера